Телефестиваль песни АВС 2013 (; ) — является вторым ежегодным выпуском Азиатско-Тихоокеанского телефестиваля песни. Фестиваль, который не носит соревновательный характер, прошёл 26 октября 2013 года в Ханойском оперном театре в Ханое (Вьетнам) одновременно с 50-й генеральной ассамблеей Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU, «АВС»), которое в свою очередь проходит в период между 23 и 29 октября 2013 года. Участие приняли пятнадцать стран с шестнадцатью песнями (по две от Вьетнама). Бруней, Иран, Киргизия и Таиланд выступали на данном фестивале впервые.

Место проведения 

Ханой — столица Вьетнама и второй по величине город страны. Население по состоянию на 2009 год оценивается в 2,6 млн человек, проживающих в городских районах, и 6,5 млн человек, проживающих на территории всей агломерации. С 1010 по 1802 год, являлся важнейшим политическим центром Вьетнама. Позже его затмил город Хюэ, имперская столица Вьетнама во времена правления династии Нгуен (1802—1945), но Ханой всё же оставался столицей Французского Индокитая с 1902 по 1954 год. С 1954 по 1976 был столицей Северного Вьетнама, а затем стал столицей объединённого Вьетнама в 1976 году сразу после победу Севера во Вьетнамской войне.

Город расположен на правом берегу реки Хонгха. Ханой находится в 1760 км к северу от Хошимина и в 120 км к западу от Хайфона.

Изначально, в качестве места проведения фестиваля был выбран «Дворец культуры и дружбы», позднее место проведения перенесли в Ханойский оперный театр, который вмещал меньшее количество людей (около 600 мест, по сравнению с предыдущим — более 1100 мест).

Национальный вещатель 
Вещателем второго выпуска ежегодного фестиваля песни выступил VTV. Местом проведения телефестиваля песни 2013 стал Ханойский оперный театр, который находится в центральной части Ханоя во Вьетнаме.

Формат 
В отличие от формата, используемого на конкурсе песни Евровидение, конкурс имеет два варианта Азиатско-Тихоокеанского фестиваля песни: Азиатско-Тихоокеанский радиофестиваль песни, который проходит каждые два года и является соревновательным, и Азиатско-Тихоокеанский телефестиваль песни, который проходит ежегодно и не носит соревновательный характер. Телефестиваль песни 2013 прошёл 26 октября 2013 года совместно с 50-й генеральной ассамблеей АВС, который проходит в период между 23 и 29 октября 2013 года. На телефестивале, музыканты из стран-участниц исполнили песни из своего репертуара в музыкальном гала-представлении.

Участвующие страны 
В итоге 16 участников из 15 стран приняли участие в Азиатско-Тихоокеанском телефестивале песни 2013.

Международное вещание 
Каждая из стран участниц была приглашена транслировать событие и комментировать его на родном языке для ясности и описания конкурса.

  —  (SBS2)
  — Radio Television Afghanistan (RTA) (9 ноября 2013 года)
  —  (RTB)
  (страна-хозяйка) — Вьетнамское телевидение (VTV) (26 октября, прямая трансляция)
  — Television Broadcasts Limited (TVB)
  — Televisi Republik Indonesia (TVRI)
  — Голос Исламской Республики Иран (IRIB)
  — Общественная телерадиовещательная корпорация (ОТРК)
  — Центральное телевидение Китая (CCTV)
  — Radio Televisyen Malaysia (RTM)
  — Korean Broadcasting System (KBS)
  — MediaCorp Suria
  —  (NBT)
  — MTV Channel (MTV)
  — Японская вещательная корпорация (NHK)

См. также 
 Азиатско-Тихоокеанские фестивали песни
 Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз
 Конкурс песни Евровидение 2013
 Детский конкурс песни Евровидение 2013
 Конкурс песни Тюрквидение 2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница фестиваля на ESCKAZ.com 

2013 год во Вьетнаме
Телевидение во Вьетнаме
Фестивали Вьетнама